KNVB beker 2007/08 (amateurs)
KNVB beker 2007/08 (mannen)
KNVB beker 2007/08 (vrouwen)